Проспе́кт Строи́телей — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Строителей — улица в Альметьевске.
 Проспект Строителей — улица в Барнауле.
 Проспект Строителей — улица во Владимире.
 Проспект Строителей — улица в Волгодонске.
 Проспект Строителей — улица в Иваново.
 Проспект Строителей — улица в Кирове.
 Проспект Строителей — улица в Липецке.
 Проспект Строителей — улица в Новокузнецке.
 Проспект Строителей — улица в Новосибирске.
 Проспект Строителей — улица в Пензе.
 Проспект Строителей — улица в Саратове.
 Проспект Строителей — улица в Смоленске
 Проспект Строителей — улица в Череповце.
 Проспект Строителей — улица в Кудрово
 Проспект Строителей — улица в Улан-Удэ.

Украина 
 Проспект Строителей — улица в Припяти (Зона отчуждения Чернобыльской АЭС).
 Проспект Строителей — улица в Мариуполе.
 Проспект Строителей — улица в Херсоне.

Беларусь 

 Проспект Строителей — улица в Гродно.
 Проспект Строителей — улица в Бобруйске.
 Проспект Строителей — улица в Витебске.

См. также 
 Проезд Строителей
 Улица Строителей

Примечания